

Persone 
 Enzo Lefort – schermidore francese
 François Lefort – politico svizzero naturalizzato russo di origini scozzesi
 Gertrud von Le Fort scrittrice tedesca
 Grégory Lefort – pilota motociclistico francese
 Jordan Lefort – calciatore francese
 Narcisse-Augustin Lefort – violinista e docente francese
 Sylvester Lefort – wrestler francese

Altro 
 Lefort – vascello russo 
 12241 Lefort – asteroide della fascia principale
 Fratture di LeFort – fratture tipiche nei traumi facciali